Свистóк, может означать:
 Свисток — сигнальное устройство типа газоструйного излучателя, издающее свист.
 Свистулька — музыкальный инструмент (аэрофон), воспроизводящий свист или трели.
 Локомотивный свисток — устройство для подачи предупредительных и оповещающих звуковых сигналов, приводимое в действие сжатым воздухом или паром.
 Свисток Гальтона — акустический излучатель как слышимого диапазона, так и инфра- и ультразвука, работающий по принципу свистка.
 Свисток чайника — устройство для подачи сигнала о закипании воды в чайнике, приводимое в действие паром.
 «Свисток» — сатирическое приложение к журналу «Современник».
 На компьютерном сленге — небольшое USB-устройство, напоминающее свисток формой и размерами: USB-flash-накопители, приёмо-передатчики беспроводных интерфейсов, а также аппаратные ключи.
 «Свисток» — разговорное прозвище самолёта МиГ-21.
 «Свисток» — разговорное прозвище самолёта Ту-134, данное из-за высокого звука двигателей.
 «Whistle!» («Свисток!») — манга и аниме-сериал о футболе.

Топоним 
 Свисток — посёлок в Злынковском районе Брянской области
 Свисток — посёлок в Клинцовском районе Брянской области